E210 peut désigner :
 E210, numéro E de l’acide benzoïque, un acide carboxylique aromatique ;
 Toyota Corolla E210, une automobile du constructeur japonais Toyota.